Виноградовский сельский округ

Московская область 

 Виноградовский сельский округ Воскресенского района (1994—2006)
 Виноградовский сельский округ Мытищинского района (1994—2006)